Portel è il nome di diverse località:

 
 Portel: comune brasiliano dello Stato del Pará;

 
 Le Portel, comune francese del dipartimento del Passo di Calais
 Portel-des-Corbières – comune dell'Aude

 
 Portel, comune portoghese del distretto di Évora
 Portel – freguesia di Portel